San Cosme puede referirse a:

 San Cosme, médico y mártir del año 300 d.c.;
 San Cosme, localidad de la Argentina;
 Departamento San Cosme, división administrativa en la Provincia de Corrientes, Argentina;
 San Cosme, barrio de El Prat de Llobregat, España;
 San Cosme y Damián, localidad del Paraguay;
 San Cosme, estación del Metro de la Ciudad de México.

Véase también: Iglesia de San Cosme y San Damián,  desambiguación.